Кубок Узбекистана по футболу 1993 года — футбольный турнир, в котором участвовали 32 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/16 финала. Финальный матч состоялся 9 октября 1993 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Пахтакором» и наманганским «Навбахором». Обладателем Кубка впервые стал «Пахтакор».

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1993 году
1993